Теодор Нетте:
 Нетте, Теодор Иванович (1896—1926) — советский дипломатический курьер.
 «Теодор Нетте» — пароход, названный в честь Т. И. Нетте.
 «Товарищу Нетте, пароходу и человеку» — стихотворение Владимира Маяковского, посвящённое Теодору Нетте и названному его именем пароходу, из которого происходит крылатое выражение «человек и пароход» (текст стихотворения).